Кулішівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кулішівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Кулішівська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Кулішівська сільська рада — Чернівецька область, Сокирянський район